The Producers (, Peurodyusa) é uma telenovela sul-coreana exibida pela KBS2 em 2015, estrelado por Kim Soo-hyun, Cha Tae-hyun, Gong Hyo-jin e IU.

Elenco
Protagonistas

Ligações externas 
Site oficial

Dramas da Coreia do Sul
Séries de televisão de comédia romântica da Coreia do Sul
Séries de televisão de drama romântico da Coreia do Sul
Séries de televisão de comédia dramática da Coreia do Sul
Programas de televisão da Coreia do Sul que estrearam em 2015
Programas de televisão da Coreia do Sul encerrados em 2015
Séries de televisão de comédia romântica da década de 2010
Séries de televisão de comédia dramática da década de 2010
Telenovelas ambientadas em Seul
Telenovelas da Korean Broadcasting System
Telenovelas em coreano
Telenovelas da década de 2010